Division I i ishockey 1968/1969 var den 25:e säsongen med Division I som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Serien bestod av sexton lag indelade i två grupper, som båda spelades i 21 omgångar. Det betydde att alla lag möttes tre gånger. De fyra lag som placerade sig högst i respektive grupp gick vidare till slutspel. De två sämst placerade lagen i varje grupp flyttades ner till Division II. Denna säsong återinfördes mästerskapsserien som en enkelserie där de åtta främsta lagen gjorde upp om titeln svenska mästare.

Leksands IF blev svenska mästare för första gången efter seger i svenska mästerskapsserien en poäng före Brynäs och Frölunda. Norrgruppen vanns av AIK före Modo, Leksand och Mora. Nykomlingarna Skellefteå och Hammarby placerade sig sist och flyttades ner till Division II igen. Södra serien vanns av Brynäs före Västra Frölunda, Södertälje och Västerås. Nykomlingen Nybro klarade sig kvar i serien genom en seger mot Rögle i sista omgången. Den andra nykomlingen, IF Karlskoga/Bofors, flyttades ner till Dvision II tillsammans med Rögle.

Division I Norra
Poängtabell

Resultattabell

Division I Södra
Poängtabell

Resultattabell

Svenska mästerskapsserien
Inför sjätte omgången toppade Brynäs tabellen på samma poäng som Leksand. I sista omgången spelade Leksand oavgjort mot Modo samtidigt som Brynäs förlorade mot Västra Frölunda och med det stod det klart att Leksand för första gången vunnit SM-guld.
Poängtabell

Resultattabell

Svenska mästarna

Se även
 Division II i ishockey 1968/1969
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1969

Källor

1968/1969
Ishockeysäsongen 1968/1969
Sport i Sverige 1968
Sport i Sverige 1969